Пеньковский — фамилия. Известные носители:

 Пеньковский, Александр Борисович (1927—2010) — советский и российский филолог и педагог.
 Пеньковский, Артём Александрович (род. 1995) — российский хоккеист.
 Пеньковский, Валентин Антонович (1904—1969) — советский военачальник, генерал армии.
 Пеньковский, Лев Минаевич (1894—1971) — русский советский поэт-переводчик. 
 Пеньковский, Олег Владимирович (1919—1963) — шпион МИ-6, полковник ГРУ.
 Пеньковский, Стефан (1885—1940) — польский врач-невролог и психиатр.

См. также